Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2007 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Nathalie Dechy in Dinara Safina sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Cara Black /  Liezel Huber (drugi krog)
 Lisa Raymond /  Samantha Stosur (tretji krog)
 Katarina Srebotnik /  Ai Sugijama (četrtfinale)
 Alicia Molik /  Mara Santangelo (tretji krog)
 Chan Yung-jan /  Chuang Chia-jung (finale)
 Květa Peschke /  Rennae Stubbs (polfinale)
 Nathalie Dechy /  Dinara Safina (prvakinji)
 Jelena Lihovceva /  Sun Tiantian (prvi krog)

<ol start="9">
 Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (tretji krog) 
 Peng Shuai /  Yan Zi (drugi krog) 
 Marija Kirilenko /  Jelena Vesnina (prvi krog) 
 Tathiana Garbin /  Shahar Pe'er (tretji krog) 
 Corina Morariu /  Meghann Shaughnessy (četrtfinale) 
 Ágnes Szávay /  Vladimíra Uhlířová ''(polfinale) 
 Vania King /  Émilie Loit (tretji krog) 
 Bethanie Mattek /  Sania Mirza (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Ženske dvojice
2007